Суперкубок Европы 1973 года () — двухматчевое состязание победителя Кубка европейских чемпионов сезона 1972/73 нидерландского «Аякса» и обладателя Кубка обладателей кубков того же сезона итальянского клуба «Милан». В первой встрече в Италии «Аякс» уступил 0:1, но на своём поле разгромил миланцев с крупным счётом 6:0 и стал обладателем Суперкубка. УЕФА курировало обе встречи, и на основании этого считает матчи 1973 года первым официальным розыгрышем Суперкубка, в отличие от игр 1972 года.

Первый матч

Второй матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт об играх на сайте УЕФА
 Статистика матчей на сайте rsssf.com

1973
Футбол в Европе в 1973 году
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Матчи ФК «Милан»
Январь 1974 года
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане
События 9 января
Международные соревнования по футболу в Италии
События 16 января
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Спорт в Нидерландах в 1974 году
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
Спорт в Италии в 1974 году